Версиньи ():
 Версиньи (Уаза) — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Версиньи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.